Парное соревнование в рамках Masters Cup проводится в 27-й раз. В этом году в нём приняло участие 8 пар теннисистов, отобравшихся на него по итогам сезона.

Впервые в истории турнир приняла Индия.

Пара Дональд Джонсон / Пит Норвал — победитель турнира.

Посев 

  Эллис Феррейра /  Рик Лич (Полуфинал)
  Паул Хархёйс /  Сэндон Стоулл (Группа)
  Алекс О'Брайен /  Джаред Палмер (Группа)
  Джошуа Игл /  Эндрю Флорент (Группа)

<ol start="5">
  Дональд Джонсон /  Пит Норвал (Титул)
  Жайме Онсинс /  Даниэль Орсанич ''(Группа)
  Симон Аспелин /  Юхан Ландсберг ''(Полуфинал)
  Махеш Бхупати /  Леандер Паес (Финал)

 Сетка 

 Финальные раунды 
{{Турнир4-Теннис3
| RD1=Полуфиналы
| RD2=Финал

| score-width=15
| team-width=160

| RD1-seed01=7
| RD1-team01= Симон Аспелин  Юхан Ландсберг
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2=7
| RD1-score01-3=3
| RD1-seed02=5
| RD1-team02= Дональд Джонсон  Пит Норвал
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=5
| RD1-score02-3=6
| RD1-seed03=8
| RD1-team03= Махеш Бхупати  Леандер Паес
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed4=1
| RD1-team04= Эллис Феррейра  Рик Лич
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=5
| RD1-score04-3= 

| RD2-seed01=5
| RD2-team01= Дональд Джонсон  Пит Норвал
| RD2-score01-1=7
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3='''6
| RD2-score01-4= 
| RD2-score01-5= 
| RD2-seed02=8
| RD2-team02= Махеш Бхупати  Леандер Паес
| RD2-score02-1=68
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=4
| RD2-score02-4= 
| RD2-score02-5= 
}}

 Групповой раунд Золотистым выделены игроки, занявшие первые два места в своих группах''.

Красная группа 

Примечание: При равенстве выигранных и сыгранных матчей у трёх пар первым критерием отбора является процент выигранных сетов, вторым - процент выигранных геймов.

Золотая группа 

Примечание: При равенстве выигранных и сыгранных матчей у двух пар главным критерием отбора является результат личной встречи.

Ссылки 
 Сетка турнира

Tennis Masters Cup 2000